Osprey kan syfta på: 
 Hawker Osprey – ett brittiskt jaktflygplan (1932)
 Bell Boeing V-22 Osprey – ett amerikanskt tiltrotorflygplan (1989)